Никола Хаџи Николић се може односити на:

 Никола Хаџи Николић (музичар), (12. фебруар 1974),  српски је рок музичар.
 Никола Хаџи Николић, (15. фебруар 1855 — 12. април 1915), први специјалиста гинеколог у Србији, оснивач Гинеколошко-акушерског одељења (ГАО) у Београду 1895.